OSBP steht für:
 OSBP (Software), Open-Source-Softwarefabrik
 One Stop Border Post, Konzept zur Einwanderungs- bzw. Zollkontrolle und Grenzmanagement, basierend auf nur einer Grenzstelle beider Länder
 Oxysterol-Binding Protein 1, Transportprotein für Lipide